Wellek ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wellek (1904–1972), deutscher Psychologe; gilt als Begründer der modernen Musikpsychologie
 René Wellek (1903–1995), tschechisch-US-amerikanischer Literaturwissenschaftler